Ю́рий Петро́вич Бурла́ка (род. 20 июля 1968, Москва) —  российский артист балета, педагог и балетмейстер-постановщик, художественный руководитель балетной труппы Большого театра в 2009—2011 годах, с 2017 года — главный балетмейстер Самарского театра оперы и балета. Заслуженный артист России (2000).

Биография 
Юрий Бурлака родился в Москве, учился в Московском хореографическом училище, где его сокурсниками были Алексей Ратманский и Владимир Малахов. Выпускался по классу профессора Петра Пестова. После выпуска в 1986 году был принят в труппу московского государственного театра «Русский балет» под руководством Вячеслава Гордеева, где вскоре стал солистом.

В 1993—1996 годах учился на балетмейстерском факультете в ГИТИСе (курс Вячеслава Гордеева), затем перевёлся в Московскую государственную академию хореографии, которую окончил с отличием в 1999 году по специальности «педагог-хореограф». В том же году написал учебное пособие «Музыкальное оформление уроков классического танца». В 2000 году в соавторстве с Германом Прибыловым осуществил издание клавира сохранившихся музыкальных номеров балета «Пахита» и записи хореографического текста Мариуса Петипа.

Интересуясь музыкой и хореографией русского балетного театра XIX века, принимал участие как балетмейстер в ряде постановок классических балетов и вечеров старинной хореографии в различных театрах России (Большой театр, Екатеринбургский театр оперы и балета, Челябинский театр оперы и балета и др.) и за рубежом. Также участвовал в международных конференциях по сохранению классического балетного наследия, является членом Международного общества Людвига Минкуса.

С 2003 года работает доцентом кафедры хореографии и балетоведения Академии хореографии по дисциплине «Классическое наследие и репертуар балетного театра». Начиная с 2006 года работает балетмейстером-постановщиком в театре «Русский балет», в апреле 2007 года стал его художественным руководителем. В том же году написал учебно-методическое пособие «Классическое наследие и репертуар балетного театра XVIII—XX веков».

В 2007—2009 годах осуществил несколько постановок в Большом театре в духе «исторических реконструкций» — «Корсар» (совместно с А. Ратманским, 2007), Гран-па из балета «Пахита» (2008) и «Эсмеральда» (совместно с В. Медведевым, 2009). С 1 мая по 31 декабря 2008 года работал в Большом театре в качестве балетмейстера, с января 2009 года по март 2011 года осуществлял художественное руководство балетной труппой. 

С 2017 года – главный балетмейстер Самарского академического театра оперы и балета.

Репертуар 
 театр «Русский балет» (основные партии)
 Щелкунчик-принц, «Щелкунчик» П. Чайковского, хореография В. Вайнонена в редакции В. Гордеева
 Голубая птица и Принц Дезире, «Спящая красавица» П. Чайковского, хореография М. Петипа, Ф. Лопухова, К. Сергеева в редакции В. Гордеева 
 Ротбарт и па-де-труа, «Лебединое озеро»  П. Чайковского, хореография Л. Иванова, М. Петипа, А. Горского, А. Мессерера в редакции В. Гордеева 
 граф Альберт, «Жизель» А. Адана, хореография Ж. Коралли, Ж. Перро, М. Петипа в редакции Л. Лавровского
 Франц, «Коппелия» Л. Делиба, хореография А. Горского в редакции В. Гордеева 
 Юноша, «Шопениана» на музыку Ф. Шопена, хореография М. Фокина 
 Шах Земан, «Шехеразада» на музыку Н. Римского-Корсакова, хореография М. Фокина 
 Время, «Золушка» С. Прокофьева, хореография В. Гордеева 
 Зефир, «Танцы часов» из оперы А. Понкьелли «Джоконда», хореография М. Петипа 
 Па-де-де из балета «Сильфида» на музыку Г. Левенскольда, хореография А. Бурнонвиля 
 Па-де-де из балета «Сильфида» на музыку Ж. Шнейцхоффера, хореография В. Тихомирова 
 Па-де-де из балета «Привал кавалерии», музыка И. Армсгеймера,  хореография М. Петипа 
 Гран-па из балета «Пахита», музыка Л. Минкуса, хореография М. Петипа

Постановки

Вечера старинной хореографии 
 Фрагменты балетов
 Хореография М. Фокина: «Шопениана», «Танцы чародейств Наины» из оперы М. Глинки «Руслан и Людмила»
 Хореография А. Горского: «Раймонда» А. Глазунова, «Конёк-горбунок» Ц. Пуни, «Тщетная предосторожность» П. Гертеля, «Коппелия» Л. Делиба, танцы из оперы К. Сен-Санса «Самсон и Далила» 
 Хореография М. Петипа: «Баядерка» и «Пахита» Л. Минкуса, «Корсар» А. Адана, «Эсмеральда», «Наяда и рыбак» и «Конёк-горбунок» Ц. Пуни, «Арлекинада» Р. Дриго, «Привал кавалерии» И. Армсгеймера
 Хореография братьев Н. и С. Легат: «Фея кукол» Й. Байера

Постановки в учебных заведениях 
 «Шопениана» М. Фокина и Гран-па из балета «Пахита» — Академия танца Н. Нестеровой, Москва
  — «Лебединое озеро» П. Чайковского — Венская консерватория (совместно с К. Музилем и Э. Тэри)
  — «Коппелия» Л. Делиба, хореография А. Горского — Хореографическая ассоциация в Токио, Япония
  —  «Щелкунчик» П. Чайковского, хореография Л. Иванова — Хореографическая ассоциация в Токио, Япония 
 2011 — «Миллионы Арлекина», сюита из балета «Арлекинада», музыка Р. Дриго (постановка и новая хореографическая редакция по М. Петипа) — Московская академия хореографии
 2012 — «Дно Моря-океана», картина из балета «Конёк-Горбунок», музыка Ц. Пуни, Р. Дриго, Б. Асафьева (реконструкция, постановка и новая хореографическая редакция по А. Горскому) — Академия русского балета имени А. Я. Вагановой, Санкт-Петербург
 2015 — «Оживлённый сад», картина из балета «Корсар», музыка Л. Делиба и Р. Дриго (постановка и новая хореографическая редакция по М. Петипа) — Московская академия хореографии
 2015 — Pas de trois Океана и жемчужин из балета «Конёк-Горбунок», музыка Р. Дриго (постановка и реконструкция по А. Горскому) — Московская академия хореографии
2016 - "Тщетная предосторожность", совместно с С.М.Мартиросян, музыка П.Гертеля, либретто Ж.Доберваля в редакции М.Мартиросяна, хореография М.Петипа, А.Горского, новая хореография М.Мартиросяна - Бурятский республиканский хореографический колледж им.Л.П.Сахьяновой и П.Т.Абашеева

Постановки в театрах 
  — фрагменты балетов «Пробуждение Флоры» Р. Дриго и «Волшебное зеркало» А. Корещенко (хореография М. Петипа), «Конёк-Горбунок» Ц. Пуни (хореография А. Горского) — I Мастерская новой хореографии, Большой театр
  — «Дон Кихот»* Л. Минкуса (совместно с В. Гордеевым) — Екатеринбургский театр оперы и балета 
 21 июня  — «Корсар»* А. Адана, постановка и новая хореографическая редакция по М. Петипа (совместно с А. Ратманским) — Большой театр
  — фрагменты из балетов «Пахита» Л. Минкуса (гран-па, хореография М. Петипа); «Сильфида» (па-де-де из II акта, музыка А. Адана, Ж. Шнейцхоффера, Р. Дриго, хореография Ф. Тальони и М. Петипа в редакции В. Тихомирова); «Пробуждение Флоры» Р. Дриго (па-де-катр «Розарий», хореография М. Петипа в редакции Н. Легата); «Фея кукол» Р. Дриго (па-де-труа из II акта, хореография Н. и С. Легатов); «Конёк-Горбунок» Ц. Пуни (картина «Подводное царство», хореография М. Петипа и А. Горского) — Челябинский театр оперы и балета
 15 ноября  — Гран-па из балета «Пахита»* (постановка и новая хореографическая редакция по М. Петипа) — Большой театр
 25 декабря  — «Эсмеральда»* Ц. Пуни (постановка и новая хореографическая редакция по М. Петипа, совместно с В. Медведевым) — Большой театр
  — «Эсмеральда» Ц. Пуни, хореография Ю. Бурлаки и В. Медведева — Челябинский театр оперы и балета
  — «Эсмеральда» Ц. Пуни, хореография Ю. Бурлаки и В. Медведева — Берлинский государственный балет, Германия
  — «Эсмеральда» Ц. Пуни, хореография Ю. Бурлаки и В. Медведева — Национальный балет Мексики, Мехико
  — «Щелкунчик»* П. И. Чайковского, хореография по Л. Иванову, совместно с В. Медведевым — Берлинский государственный балет, Германия
  — «Эсмеральда»* Ц. Пуни — Самарский театр оперы и балета
  — «Дон Кихот» Л. Минкуса — Самарский театр оперы и балета
 (*) — также является автором музыкальной драматургии данной постановки.

Библиография 
 1999 — учебное пособие «Музыкальное оформление уроков классического танца»  
 2000 — издание клавира сохранившихся музыкальных номеров балета «Пахита» и запись хореографического текста М. Петипа (в соавторстве с Г. Н. Прибыловым)   
 2007 — учебно-методическое пособие «Классическое наследие и репертуар балетного театра XVIII—XX веков»
 2014 — учебно-методическое видеопособие «Классическое наследие в репертуаре балетных школ (Pas de deux — Variation)» (в соавторстве с М. К. Леоновой)
 2015 — учебное пособие «Балетные либретто. Россия 1800—1917 гг.» (в соавторстве с А. П. Груцыновой)
 2015 — нотное издание «Классическое наследие в репертуаре балетных школ — Pas de deux»
 2015 — книга «Балетные либретто в 2-х томах. Москва — Санкт-Петербург 1800-1917 гг.» (в соавторстве с А. П. Груцыновой)
 2015 — нотное издание «Классический репертуар балетных конкурсов — Pas de deux и Дуэты» (в 13-и выпусках)
 2015 — нотное издание «Классический репертуар балетных конкурсов — Женские вариации — Мужские вариации»
 2015 — издание клавира балета «Анюта» В. Гаврилина (редакция В. Васильева)
 2015 — издание клавира балета «Лебединое озеро» (редакция К. Сергеева)

Награды и звания 
 1992 — диплом Всероссийского конкурса артистов балета «Арабеск», Пермь.
 2000 — Заслуженный артист России — за заслуги в области искусства.
 2015 — лауреат премии журнала «Балет» «Душа танца» в номинации «Мэтр танца».

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте Большого театра
 Страница на сайте Staatsballett Berlin
 Ю. Бурлака на сайте МГАХ
 Ю. Бурлака на сайте Oxford Reference
 Ю. Бурлака на сайте theatreinform.ru
 Интервью: «Юрий Бурлака мечтает о балете, динамичном как фильм». 08.09.2011
 Бурлака - художественный руководитель Большого театра (2009-2011), о планах сотрудничества с Челябинским Оперным
 Олиферчук В., Анисимов А. «Балет "Эсмеральда": классический подход» (в Челябинском театре оперы и балета). 11.05.2012

Литература 
 «Корсар»  / Буклет к премьере спектакля Большого театра. — М.: Литературно-издательский отдел Большого театра, 2008. — С. 122. — 128 с.
 «Эсмеральда» / Буклет к премьере спектакля Большого театра. — М.: Литературно-издательский отдел Большого театра, 2009. — 144 с.

Выпускники Московского хореографического училища
Преподаватели Московской государственной академии хореографии
Выпускники балетмейстерского факультета ГИТИСа
Руководители балетной труппы Большого театра